Bertrand (Missouri)
Bertrand (Nebraska)
Livraria Bertrand
Anse-Bertrand

Desambiguações de topônimos